Dawson kan som auktorsförkortning betyda:

 Elmer Yale Dawson
 Genoveva Dawson
 John William Dawson
 Jeffrey Dawson
 Sally Emma Dawson

Robotskapade auktorsförkortningar